Wat Phra Kaew, een tempel in Bangkok, Thailand
 Wat Phra Kaew (Chiang Rai), een tempel in Chiang Rai, Thailand
 Wat Phra Kaew (Kamphaeng Phet), een tempel in Kamphaeng Phet, Thailand